Madonnan med nejlikan kan avse följande målningar:

Madonnan med nejlikan (Dürer) – målning av Albrecht Dürer från cirka 1516 
Madonnan med nejlikan (Leonardo) – målning av Leonardo da Vinci från cirka 1475
Madonnan med nejlikan (Rafael) – målning av Rafael från cirka 1506–1507